Язмухамед Бегендыков (1908, , Закаспийская область, Российская империя — 1955) — председатель колхоза «Красная Армия». Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1908 году в селении Марчак Мервского уезда. В 1933 году вступил в местную сельскохозяйственную артель. С 1935 года работал в колхозе бригадиром полеводов, с 1940 года — председателем колхоза. В 1940 году вступил в Всесоюзную коммунистическую партию большевиков/Коммунистическую партию Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны активно поддерживал движение по сбору денежных средств для армии и труженики колхоза «Красная Армия» собрали 535 тысяч рублей. Сам же в это движение внёс 15 тысяч рублей (2,8 % от общего сбора). После своего пожертвования был отмечен благодарственной телеграммой от Председателя Совета народных комиссаров СССР Иосифа Виссарионовича Сталина. С 1951 года работал председателем Кировского районного исполнительного комитета. Скончался в 1955 году.

Награды и почётные звания 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (05.04.1948);
 Орден Ленина (11.04.1947);
 Орден Ленина (05.04.1948);
 Орден Трудового Красного Знамени (13.12.1944);
 Орден Трудового Красного Знамени (11.06.1949);
 Медаль «За трудовую доблесть» (28.01.1950);
 Благодарственная телеграмма от Председателя Совета народных комиссаров СССР Иосифа Виссарионовича Сталина.
Также имеет другие медали.

Ссылки  

Председатели районных исполкомов Туркменской ССР